<div align="justify"> Roberto Angelo Augusto Schiefler (Rio de Janeiro,  – Laguna, ) foi um engenheiro teuto-brasileiro responsável pela construção e manutenção de importantes obras ferroviárias e portuárias no Sul do Brasil entre o final do  e começo do XX.

Biografia 
<div align="justify"> Filho de Guilherme Henrique Theodoro Schiefler, Roberto Schiefler foi engenheiro com importante atuação na Província e depois Estado de Santa Catarina, onde iniciou sua carreira contratado pela companhia inglesa que empreendia a construção da Estrada de Ferro Donna Thereza Christina (1880-1884), por falar fluentemente inglês e alemão. Participou ativamente da execução do projeto da ponte ferroviária sobre o canal de Laranjeiras, pelo que seria laureado com o título honorífico de coronel da Guarda Nacional. Segundo o pesquisador catarinense Walter Zumblick, Roberto Schiefler chegou a portar procuração com plenos poderes para representar a companhia inglesa, tendo exercido, por ainda mais tempo, a função de Engenheiro-Chefe do Tráfego da ferrovia.                 
<div align="justify"> Foi posteriormente responsável por melhoramentos da navegação no litoral Sul na direção de Porto Alegre e pela recuperação e ampliação do Porto de Itajaí a partir da grande enchente de 1911, com incorporação da praia de Cabeçudas à cidade, expansão urbana no sentido do que depois daria origem ao Balneário Camboriú. <div align="justify">
Por sua irmã, Mathilde, era tio do militar e político Augusto Schiefler Thies e tio-avô do industrial e político joinvilense Oto Augusto Guilherme Urban.<div align="justify">

Bibliografia 

CORONEL Roberto Schiefler. Jornal Folha do Sul, Tubarão, anno 5, n. 200, 25 abr. 1918. p. 2.

FAGUNDES, Thayse. Enseada de Cabeçudas: a formação sócioespacial do Balneário. 2014. 350 f. Dissertação (Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. p. 95-6.

FREITAS, Luiz Claudio de (2005). O canal de navegações Laguna a Porto Alegre. In: Livro de Resumos das Primeiras Jornadas de Economia Reginal Comparada. Porto Alegre: PUCRS. p. 753

JACKSON, W. M. Encyclopedia e diccionario internacional. 17. v. Rio de Janeiro/Nova York: 1920. p. 10.423.

LINHARES, Juventino. O que a memória guardou. Itajaí: Univali, 1997. p. 126-7.

SACRAMENTO BLAKE, A. V. A. Diccionario bibliographico brazileiro. 3. v. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1895. p. 196-7.

TEIXEIRA, José Warmuth. Ferrovia Tereza Cristina: uma viagem ao desenvolvimento. Tubarão: edição do autor, 2004. p. 95.

UNGARETTI, Norberto Ulysséa. Laguna: um pouco do passado. Florianópolis: edição do autor, 2002. p. 262/7/8.

ZUMBLICK, Walter. Teresa Cristina: a ferrovia do carvão. Tubarão: E.F.D.T.C., 1967. p. 163.

Brasileiros de ascendência alemã
Engenheiros do estado do Rio de Janeiro